, qui signifie « libellule » en anglais, désigne notamment :

Cinéma 
 est le titre original du film Apparitions sorti en 2002.
 est le titre d'un film de Gilbert Cates sorti en 1976, aussi nommé .

Informatique 
  est un système d'exploitation de type BSD.
  est un outil de développement intégré au navigateur Opera

Jeu vidéo 
 est un jeu vidéo de plate-formes, développé par Equinoxe Entertainment, sorti sur GameCube, Xbox et PlayStation 2 en 2002.
  est le nom d'un véhicule volant dans le jeu .

Musique 
 un album de Ziggy Marley sorti le .
, une chanson de , extraite de l'album 
 est un groupe de musique croate.

Autres 
 est une marque d'hélicoptère radiocommandé électrique.
 est l'un des modèles de la marque.
 La  est un psychotrope hallucinogène psychédélique liée à la famille des phényléthylamines.
 est un personnage appartenant à l'univers de Marvel Comics.
  est un modèle de couteau de petite taille (14,1cm au total pour 34g) de la marque Spyderco.
 Le  est un modèle d'avion biplace de construction amateur, dérivé du Quickie conçu par Burt Rutan.
 est un des plus grands yachts (73 m de long) du monde.
 est un projet de sonde spatiale visant à explorer Titan.
, une entreprise française.